Флюгель ( — немецкая фамилия:

 Карл Густав Флюгель (1812—1900) — немецкий органист и композитор.
 Густав Леберехт Флюгель (1802—1870) — немецкий востоковед.

Другие значения 
 Флюгель — ранее употреблявшееся название флюгера или флажка;
 Флюгель — название клавишно-струнного музыкального инструмента, имеющего крыловидную форму.

См. также 
 Флюгельгорн